Эленд () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Вернигероде. Подчиняется управлению Броккен-Хохгарц. Население составляет 514 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 27,39 км². Официальный код — 15 3 69 011.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт